Дуплево — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Московская область 
 Дуплево — деревня в Истринском районе.

Нижегородская область 
 Дуплево — посёлок в городском округе город Бор.

Псковская область 
 Дуплево — деревня в Плюсском районе.
 Дуплево — деревня в Пушкиногорском районе.

Тверская область 
 Дуплево — деревня в Бологовском районе.
 Дуплево — деревня в Вышневолоцком районе.
 Дуплево — деревня в Кувшиновском районе.